Лаюнен () — фінське прізвище.

Відомі носії:
 Вілле Лаюнен (1990) — фінський хокеїст.
 Яні Лаюнен (1990) — фінський хокеїст.

Фінські прізвища